Spider-Man bzw. Spiderman bezeichnet:
 Spider-Man, Comicserie von Marvel Comics
 Spiderman (The Spider), eine britische Comicserie, die im Kobra-Magazin erschien
 Spider-Man (Film), Realverfilmung aus dem Jahr 2002
 Spider-Man 2, Realverfilmung aus dem Jahr 2004
 Spider-Man 3, Realverfilmung aus dem Jahr 2007
 Marvel’s Spider-Man, Videospiel aus dem Jahr 2018
 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Videospiel aus dem Jahr 2020
 Spitzname von Alain Robert, französischer Freikletterer
 Spitzname von Mamoudou Gassama, Malier, der in Paris eine Heldentat beging

Siehe auch:
 Der ultimative Spider-Man, Comicreihe über Spider-Man, modernisierte Version in einem alternativen Universum
 Der ultimative Spider-Man (Fernsehserie), aktuelle Zeichentrickserie seit 2012
 New Spider-Man, Zeichentrickserie von 1993 bis 1998
 Spider-Man 2099, Comic-Charakter von Marvel Comics
 Spider-Man 5000 (1981–1982, orig.: Spider-Man), US-amerikanische Zeichentrickserie
 Spider-Man und seine außergewöhnlichen Freunde (1981–1983, orig.: Spider-Man and his Amazing Friends), US-amerikanische Zeichentrickserie
 Spider-Man: Turn Off the Dark, Rock-Musical am Broadway
 The Amazing Spider-Man (Fernsehserie), 14-teilige Realverfilmung aus den Jahren 1977–1979
 The Amazing Spider-Man (2012), Realverfilmung von Marc Webb aus dem Jahr 2012
 The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro, Realverfilmung von Marc Webb aus dem Jahr 2014
 The Spectacular Spider-Man, Zeichentrickserie von 2008 bis 2009
 Spider-Man: Homecoming, Realverfilmung von Jon Watts aus dem Jahr 2017
 Spider-Man: A New Universe, computeranimierter Film von 2018
 Spider-Man: Far From Home, Realverfilmung von Jon Watts aus dem Jahr 2019
 Spider-Man: No Way Home, Realverfilmung von Jon Watts aus dem Jahr 2021